Away bezeichnet:
 Away (2016), britisches Filmdrama von David Blair aus dem Jahr 2016
 Away – Vom Finden des Glücks, lettischer Animationsfilm von Gints Zilbalodis aus dem Jahr 2019 
 Away (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2020
 Away, Spitzname von Michel Langevin (* 1963), kanadischer Schlagzeuger und Grafikdesigner